Niemieckie pułki piechoty:
 165 Pułk Piechoty (5 Hanowerski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 165 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP